Саксонская государственная капелла (, часто сокращённо ) — симфонический оркестр в Дрездене, основанный в 1548 году курфюрстом Саксонии Морицем. Старейший оркестр мира.

Историческое название — капелла курфюрстов Саксонии и королей Польши (). В 1807 году оркестр был переименован в Королевскую саксонскую музыкальную капеллу (), а в 1918 году получил текущее название.

Саксонская государственная капелла — базовый оркестр Саксонской государственной оперы, зал которой является её основной концертной площадкой.

За период её существования капеллу возглавляли такие выдающиеся музыканты, как Генрих Шютц, Иоганн Адольф Хассе, Карл Мария фон Вебер, Рихард Вагнер, Карл Бём. Также с оркестром выступал Рихард Штраус.

Капельмейстеры и главные дирижёры оркестра

Примечания

Ссылки 
 
 

Симфонические оркестры Германии
Культура Дрездена